Альфо́с-де-Бу́ргос () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бургос в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Муниципалитеты 
 Альфос-де-Кинтанадуэньяс
 Аркос
 Арлансон
 Атапуэрка
 Буньель
 Бургос
 Карседо-де-Бургос
 Карденьядихо
 Карденьяхимено
 Карденьуэла-Риопико
 Кастрильо-дель-Валь
 Когольос
 Уронес
 Ибеас-де-Хуаррос
 Мериндад-де-Рио-Убьерна
 Модубар-де-ла-Эмпаредада
 Орбанеха-Риопико
 Кинтанаортуньо
 Кинтанапалья
 Кинтанилья-Вивар
 Ревильяррус
 Рубена
 Сальданья-де-Бургос
 Сан-Мамес-де-Бургос
 Саррасин
 Сотрахеро
 Тардахос
 Вальдоррос
 Вильягонсало-Педерналес
 Вильяльбилья-де-Бургос
 Вильярьесо
 Вильяйерно-Моркильяс

Районы Бургоса